Résultats détaillés de l’édition 1913 du championnat de France de tennis.

Faits marquants 
En 1913, le simple messieurs du championnat de France est remporté par Max Decugis.

Palmarès

Simple messieurs 
Le Challenge Round est plusieurs fois reporté, à cause de la pluie, puis de la Coupe Davis, puis du Championnat du monde sur terre battue. Il se déroule finalement le .

Simple dames 
La championne en titre 1912, Jeanne Matthey, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Double dames

Double mixte 
Championne en titre 1912, la paire Daisy Speranza - William Laurentz est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
 Source : Gallica

Navigation 

1913
France
France
Tennis en 1913
Sport en France en 1913